, est un concours de beauté féminin, réservé aux jeunes femmes âgées de 15 à 19 ans vivant l'état de l'Alabama, la gagnante est qualifiée à l'élection de Miss Teen USA.

Notes et références

Liens externes 

Miss Teen USA